Die Lakeside World Professional Darts Championship 2006 war die 29. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 7. bis zum 15. Januar 2006 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war Raymond van Barneveld.  Er wollte seinen 5. WM-Titel gewinnen und mit Rekordsieger Eric Bristow gleichziehen. Er verlor aber im Finale gegen seinen Landsmann und Qualifikant Jelle Klaasen mit 5:7. Für Klaasen war es der 1. WM-Titel. Mit 21 Jahren wurde er der jüngste Dart-Weltmeister aller Zeiten.

Bei den Damen gewann Trina Gulliver, die ihren 6. WM-Titel in Folge gewinnen konnte und im Finale erneut gegen Francis Hoenselaar gewann.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 8 Spieler gesetzt waren.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass im Best-of-7-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden im Best-of-11-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 15. Januar 2006 im Best-of-13-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Brian Woods
  Jelle Klaasen
  Dennis Harbour
  Albertino Essers
  Paul Hogan
  Mareno Michels
  Per Laursen
  Shaun Greatbatch
  Niels de Ruiter
  Andy Fordham
  Paul Hanvidge
  Co Stompé
  Darryl Fitton
  Martin Atkins
  Gerald Porter
  Stephen Roberts
  Mike Veitch
  Ulf Ceder
  Tony West
  Vincent van der Voort
  Ross Montgomery
  Brian Sorensen
  Gary Anderson
  Gary Robson

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spielerinnen teil. Die vier bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von vier weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Sabine Beutler
  Karen Littler
  Karen Lawman
  Jan Robbins

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2006
Dartwettbewerb in Frimley Green